Лео — ім'я, від латинського імені Leo ( — «лев»). Українське ім'я Лев є буквальним перекладом латинського leo. У Західній Європі це ім'я в основному поширене в формі Леон (Leon).

Відомі носії прізвища 
 Лео (Бабаханян Аракел Григорович) (1861—1932) — вірменський радянський історик, публіцист і педагог.
 Жан-П'єр Лео — французький актор.
 Мелісса Лео — американська акторка.

Відомі носії імені 
 Лео Вайсгербер
 Гінзбург Лео Морицевич
 Лео Сеєр